

Рошкань () — комуна у повіті Ясси.
 Рошкань () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Рошкань.
 Рошкань () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Беняса.
 Рошкань () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Добра.
 Рошкань () — село у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Літень.

Рошкань () — село у Аненій-Нойському районі.
 Рошкань () — село у Резинському районі.
 Рошкань () — село у Страшенському районі.